Бент Сёренсен (, 20 октября 1943, Клим, Сев. Ютландия — 3 марта 2022, Нёрресуннбю) — датский шахматист, международный мастер (2016), гроссмейстер ИКЧФ (1993), тренер ФИДЕ (2018).

Участник чемпионатов Дании 1971, 1972 и 1979 гг.

В составе сборной Дании участник командных чемпионатов мира среди студентов 1965 и 1966 гг., командного чемпионата Европы среди ветеранов 2009 г., матча со сборной ФРГ (1971 г.).

Победитель турнира датских мастеров в Орхусе (1985 г.).

Бронзовый призер чемпионата Европы среди ветеранов 2016 г. (в категории 65+; разделил 1—3 места с В. Богдановым и В. Д. Купрейчиком, медали были распределены после подсчета дополнительных показателей).

Добился значительных успехов в игре по переписке. В составе сборной Дании участник 8-й и 9-й заочных олимпиад (1977—1982 и 1982—1987 гг.). Победитель 20-го чемпионата Европы по переписке (1979—1983 гг.). Победитель Юбилейного турнира Канадской ассоциации заочных шахмат (по лучшим дополнительным показателям).

Окончил Орхусский университет. Работал преподавателем физики и математики в одной из школ Ольборга.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Сёренсена в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Сёренсена на сайте 365Chess
 Личная карточка Б. Сёренсена на сайте ФИДЕ
 Личная карточка Б. Сёренсена на сайте ИКЧФ

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ